Gaur  (Bos gaurus) vagy (Bos frontalis) párosujjú patás, amely a tülkösszarvúak (Bovidae) családján belül a tulokformák (Bovinae) alcsaládjába tartozik.
Gaur történelmi város Bengálban (ma Banglades)